

Cinema 
 Stevie  – film del 1978 diretto da Robert Enders
 Stevie  – film del 2002 diretto da Steve James
 Stevie  – film del 2008 diretto da Bryan Goeres

Musica 
 Stevie  – singolo dei Me First and the Gimme Gimmes del 2003, dall'album Take a Break
 stevie  – singolo dei Kasabian del 2014, dall'album 48:13

Altro 
 Stevie – diminutivo di Stephen, Steven (Stefano) o Stephanie (Stefania)